Lavaud ist der Familienname folgender Personen: 

 Franck Lavaud (1903–1986), haitianischer General und Politiker
 Jean-Claude Lavaud (1938–2011), französischer Fußballspieler
 René Lavaud (1874–1955), französischer Romanist und Okzitanist
 Rose Lavaud (* 1992), französische Fußballspielerin
 Sophie Lavaud (* 1968), französisch-schweizerisch-kanadische Referentin und Alpinistin

Lavaud steht für:

 Lavaud (Fluss), ein Nebenfluss der Creuse